Als Weltmeisterschaft 1990 oder WM 1990 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1990 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1990
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1990
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1990
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1990
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1990
 Bob-Weltmeisterschaft 1990
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1990
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1990
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1990
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1990
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1990
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1990
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1990
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1990
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1989/90
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1990/91
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1990
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1990
 Faustball-Weltmeisterschaft 1990
 Fechtweltmeisterschaften 1990
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1990
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1990
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1990
 Fußball-Weltmeisterschaft 1990
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1990
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1990
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1990
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1990
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1990
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1990
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1990
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1990
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1990
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1990
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1990
 Rallye-Weltmeisterschaft 1990
 Rennrodel-Weltmeisterschaften
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1990
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1990
 Ringer-Weltmeisterschaften 1990
 Ruder-Weltmeisterschaften 1990
 Schachweltmeisterschaft 1990
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1990
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1990
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1990
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1990
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1990
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1990
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1990
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1990
 Superbike-Weltmeisterschaft 1990
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1990
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1990
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1990
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1990
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1990
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1990

!
Weltmeisterschaften nach Jahr